Тименки — название нескольких населённых пунктов:
 Тименки — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Тименки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.